La Selección de hockey patines de Ecuador es el equipo formado por jugadores de nacionalidad ecuatoriana que representa a la Federación Ecuatoriana de Hockey Patín en las competiciones internacionales organizadas por la FIRS (Campeonato del Mundo), la CPRS (Campeonato Panamericano) y la CSP (Campeonato Sudamericano y Copa América ).

Selección ecuatoriana en 2010

 Seleccionador: Sergi Punset

Historial

Ecuador
Hockey patines
Hockey sobre patines en Ecuador